Parnassos (griechisch Παρνασσός; lateinische Form Parnassus) steht für

 Parnass, Gebirge in Griechenland, bekannt als Musensitz
 Parnassos (Kappadokien), antike Stadt in Kappadokien
 Titularbistum Parnassus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Parnassos, ein Gemeindebezirk der Gemeinde Delfi im Mittelgriechenland
 Parnassos (Verein), griechischer literarischer Verein

Siehe auch
 Das Kabinett des Dr. Parnassus (ein britischer Fantasyfilm von Terry Gilliam aus dem Jahr 2009)
 Gradus ad Parnassum